Лінн (, ) — жіноче особове ім'я англійського, шотландського, ірландського походження.

Носії імені 
 Лінн Барі (, уроджена Маргарет Шуйлер Фішер, ; 1913—1989) — американська акторка.
 Лінн Вестмореленд (;  1950) — американський політик з Республіканської партії.
 Лінн Ганн (, уроджена — Ліндсі Герд Ганнулфсен, ;  1994) — американська співачка, авторка пісень та мультиінструменталістка.
 Лінн Дженнінгс (;  1960) — американська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1992).
 Лінн Єрум Сулланд (;  1984) — норвезька гандболістка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Лінн Коллінз (;  1977) — американська акторка.
 Лінн Маргуліс (; 1938—2011) — американська вчена-біолог кафедри геологічних наук Університету штату Массачусетс Амхерст.
 Лінн Перссон (;  1994) — шведська біатлоністка, олімпійська медалістка (2018).
 Лінн Редґрейв (; 1943—2010) — британська театральна і кіноактриса.
 Лінн Ремсі (;  1969) — шотландська кінорежисерка, сценаристка, продюсер та кінооператор.
 Лінн Томас (;  1974) — американська бібліотекарка, подкастер та редактор.
 Лінн Ульман (;  1966) — норвезька письменниця, літературний критик та журналістка.
 Лінн Флевеллін (;  1958) — американська письменниця у жанрі фентезі.
 Лінн Фонтенн (; 1887—1983) — британська актриса.
 Лінн Чейні (;  1941) — дружина колишнього віце-президента США Діка Чейні.

Див. також 
 Лінн
 Лінн (прізвище)